Çifteler (district), een district in de Turkse provincie Eskişehir
 Çifteler (stad), de hoofdplaats van dit district